Richard Engländer ist der Name folgender Personen:

*Richard Engländer (1849–1908), österreichischer Hochschulprofessor für Maschinenbau
 Richard Engländer, bekannt unter dem Künstlernamen Peter Altenberg (1859–1919), österreichischer Schriftsteller
 Richard Engländer (1889–1966), deutscher Musikwissenschaftler, Komponist und Cembalist